Соревнования в тройном прыжке у женщин на летних Олимпийских играх 2008 в Пекине проходили 15 и 17 августа на Пекинском национальном стадионе.

32-летняя олимпийская чемпионка 2004 года Франсуаза Мбанго Этон из Камеруна вновь выиграла золото. Мбанго Этон показала второй результат в истории женского тройного прыжка и лучший результат в XXI веке — 15,39 м, что стало новым олимпийским рекордом и новым рекордом Африки. Сразу шесть спортсменок в финале прыгнули за отметку 15 метров (на следующих Олимпийских играх 2012 года чемпионка Ольга Рыпакова прыгнула всего на 14,98 м).

17 ноября 2016 года через 8 лет после завершения соревнований решением МОК из-за положительной допинг-пробы греческая спортсменка Хрисопия Деветци была лишена бронзовой медали.

25 января 2017 года серебряной медали после перепроверки допинг-проб была лишена россиянка Татьяна Лебедева.

Ожидается, что в результате перераспределения наград серебро перейдёт к Ольге Рыпаковой из Казахстана, а бронза — к кубинке Яргелис Савинье.

Медалисты

Квалификация участников 
Национальный олимпийский комитет (НОК) каждой страны имел право заявить для участия в соревнованиях не более трёх спортсменов, выполнивших норматив А (14,20 м) в квалификационный период с 1 января 2007 года по 23 июля 2008 года. Также НОК мог заявить не более одного спортсмена из числа выполнивших норматив В (14,00 м) в тот же период. Квалификационные нормативы были установлены ИААФ.

Рекорды 
Данные приведены на начало Олимпийских игр.

По итогам соревнований Франсуаза Мбанго Этон установила новый олимпийский рекорд.

Соревнования 

Для попадания в финал спортсменкам необходимо в квалификации показать результат не хуже 14,45 м. В финал попадают минимум 12 атлеток. Если количество выполнивших квалификацию больше, то в финал попадают все спортсменки, выполнившие квалификацию. В том случае, если количество выполнивших квалификацию меньше 12-ти, то спортсменки отбираются в финал по лучшему результату. В финале после первых трёх попыток участие продолжают восемь лучших спортсменок.

Результаты указаны в метрах. Также использованы следующие сокращения:

Квалификация

Группа A

Группа B

Финал

Примечания